I liga 2016/2017 – 69. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Ich sponsorem tytularnym była od rundy wiosennej firma Nice, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Nice I liga. Brało w nich udział 18 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 29 lipca 2016, a zakończył się 4 czerwca 2017. Pierwszą bramkę w tym sezonie strzelił w 69. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Grzegorz Bartczak (mecz zakończył się wynikiem 1:0).

Drużyny 

Uwaga: Zawisza Bydgoszcz – 5. zespół I ligi poprzedniego sezonu – nie otrzymał licencji na grę w I i II lidze w sezonie 2016/2017. Dzięki temu miejsca na tym poziomie przypadły uczestnikom odwołanych baraży – MKS Kluczbork i Wiśle Puławy.

Rozgrywki 
W sezonie 2016/2017 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowano awansem do Ekstraklasy. Trzy ostatnie zespoły spadły do II ligi, 15. drużyna zagrała w barażach o utrzymanie z 4. zespołem II ligi.

Tabela 

||rowspan=12|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 
Uwaga: zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2017/2018 pomiędzy 15. drużyną I ligi a 4. zespołem II ligi. Mecze odbyły się 11 i 18 czerwca 2017.

Na drugim poziomie ligowym utrzymała się .

Wynik dwumeczu – 6:0 dla Bytovii.

Strzelcy 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Bramki samobójcze 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Hat-tricki 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał zdobywca hat-tricka.

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Zmiany trenerów

Stadiony

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie